The One kan henvise til:

I film og TV 
 The One (DVD) – en indspilling af Michael Jacksons CBS-special 2004
 The One (film fra 2001) – en actionfilm
 The One (film fra 2003) – en romantisk komedie
 The One (film fra 2016) – dansk kortfilm fra 2016 af Erik Schäfer
 The One (tv-program) – en australsk tv-program om fysik
 The One: Making a Music Star – en realityserie som sendes under sommeren 2006 på ABC i USA og CBC i Canada
 The One (kanal) – en sendenavn for Fox Sports 1

I musik

Album 
 The One (Chubb Rock-album) – 1991
 The One (Elton John-album) – 1992
 The One (Frankie J-album) – 2004
 The One (EP) – en EP af Annihilator, 2004
 The One (Jane Zhang-album) – 2006
 The One (Shinichi Osawa-album) – 2007
 The One (Afgansyah Reza-album) – 2010
 The One (Uverworld-album) – 2012
 The One (Eric Benét-album) – 2012

Sange 
 The One (Elton John-sang) – 1992
 The One (White Zombie-sang) – 1996
 The One (Backstreet Boys-sang) – 2000
 The One (Gary Allan-sang) – 2002
 The One (Foo Fighters-sang) – 2002
 The One (Jennifer Lopez-sang) – en sang fremført af Jennifer Lopez fra albumet This Is Me... Then, 2002
 The One (Mariah Carey-sang) – en sang fremført af Mariah Carey fra albumet Charmbracelet, 2002
 The One (Shakira-sang) – 2003
 The One (Kylie Minogue-sang) – 2008
 The One (Slaughterhouse-sang) – 2009
 The One (Mary J. Blige-sang) – 2009
 The One (Planningtorock-sang) – en sang fremført af Planningtorock fra albumet W, 2010
 The One (Medina-sang) – 2011
 The One (Tamar Braxton-sang) – 2013